|(2701) Херсон (Cherson) || 1978 RT || 1 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2702) Батраков (Batrakov) || 1978 SZ2 || 26 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2703) Родари (Rodari) || 1979 FT2 || 29 марта 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2704) Джулиан Лёве (Julian Loewe) || 1979 MR4 || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(2705) У (Wu) || 1980 TD4 || 9 октября 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(2706) Боровский (Borovský) || 1980 VW || 11 ноября 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2707) Ueferji || 1981 QS3 || 28 августа 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(2708) Бёрнс (Burns) || 1981 WT || 24 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2709) Саган (Sagan) || 1982 FH || 21 марта 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2710) Веверка (Veverka) || 1982 FQ || 23 марта 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2711) Александров (Aleksandrov) || 1978 QB2 || 31 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2712) Китон (Keaton) || 1937 YD || 29 декабря 1937 || Будапешт || Д. Кулин
|-
|(2713) Люксембург (Luxembourg) || 1938 EA || 19 февраля 1938 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(2714) Матти (Matti) || 1938 GC || 5 апреля 1938 || Турку || Х. Аликоски
|-
|(2715) Mielikki || 1938 US || 22 октября 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2716) Tuulikki || 1939 TM || 7 октября 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2717) Tellervo || 1940 WJ || 29 ноября 1940 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(2718) Хэндли (Handley) || 1951 OM || 30 июля 1951 || Йоханнесбург || Эрнест Джонсон
|-
|(2719) Сучжоу (Suzhou) || 1965 SU || 22 сентября 1965 || Нанкин || -
|-
|(2720) Пётр Первый (Pyotr Pervyj) || 1972 RV3 || 6 сентября 1972 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2721) Всехсвятский (Vsekhsvyatskij) || 1973 SP2 || 22 сентября 1973 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2722) Абалакин (Abalakin) || 1976 GM2 || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2723) Горшков (Gorshkov) || 1978 QL2 || 31 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2724) Орлов (Orlov) || 1978 RZ5 || 13 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2725) Дэвид Бендер (David Bender) || 1978 VG3 || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(2726) Котельников (Kotelnikov) || 1979 SE9 || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2727) Патон (Paton) || 1979 SO9 || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2728) Яцкив (Yatskiv) || 1979 ST9 || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2729) Урумчи (Urumqi) || 1979 UA2 || 18 октября 1979 || Нанкин || -
|-
|(2730) Barks || 1981 QH || 30 августа 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2731) Кукула (Cucula) || 1982 KJ || 21 мая 1982 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2732) Витт (Witt) || 1926 FG || 19 марта 1926 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(2733) Хамина (Hamina) || 1938 DQ || 22 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2734) Гашек (Hašek) || 1976 GJ3 || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2735) Элен (Ellen) || 1977 RB || 13 сентября 1977 || Паломар || Шелте Бас, T. R. Lauer
|-
|(2736) Опа (Ops) || 1979 OC || 23 июля 1979 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2737) Котка (Kotka) || 1938 DU || 22 февраля 1938 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2738) Viracocha || 1940 EC || 12 марта 1940 || Будапешт || Д. Кулин
|-
|(2739) Taguacipa || 1952 UZ1 || 17 октября 1952 || Маунт-Вильсон || J. L. Brady
|-
|(2740) Цой (Tsoj) || 1974 SY4 || 26 сентября 1974 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2741) Вальдивия (Valdivia) || 1975 XG || 1 декабря 1975 || Cerro El Roble || К. Торрес, S. Barros
|-
|(2742) Гибсон (Gibson) || 1981 JG3 || 6 мая 1981 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(2743) Чэнду (Chengdu) || 1965 WR || 21 ноября 1965 || Нанкин || -
|-
|(2744) Биргитта (Birgitta) || 1975 RB || 4 сентября 1975 || Квистаберг || К.-И. Лагерквист
|-
|(2745) Сан Мартин (San Martin) || 1976 SR10 || 25 сентября 1976 || Сан-Хуан || -
|-
|(2746) ГисАО (Hissao) || 1979 SJ9 || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2747) Чески Крумлов (Český Krumlov) || 1980 DW || 19 февраля 1980 || Клеть || А. Мркос
|-
|(2748) Патрик Джин (Patrick Gene) || 1981 JF2 || 5 мая 1981 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(2749) Walterhorn || 1937 TD || 11 октября 1937 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2750) Ловийса (Loviisa) || 1940 YK || 30 декабря 1940 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2751) Кэмпбелл (Campbell) || 1962 RP || 7 сентября 1962 || Бруклин || IAP
|-
|(2752) Ву Цзянь-сюн (Wu Chien-Shiung) || 1965 SP || 20 сентября 1965 || Нанкин || -
|-
|(2753) Дункан (Duncan) || 1966 DH || 18 февраля 1966 || Бруклин || IAP
|-
|(2754) Ефимов (Efimov) || 1966 PD || 13 августа 1966 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(2755) Авиценна (Avicenna) || 1973 SJ4 || 26 сентября 1973 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2756) Dzhangar || 1974 SG1 || 19 сентября 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2757) Crisser || 1977 VN || 11 ноября 1977 || Cerro El Roble || S. Barros
|-
|(2758) Корделия (Cordelia) || 1978 RF || 1 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2759) Идоменей (Idomeneus) || 1980 GC || 14 апреля 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2760) Кача (Kacha) || 1980 TU6 || 8 октября 1980 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2761) Эддингтон (Eddington) || 1981 AE || 1 января 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2762) Фаулер (Fowler) || 1981 AT || 14 января 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2763) Джинс (Jeans) || 1982 OG || 24 июля 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2764) Меллер (Moeller) || 1981 CN || 8 февраля 1981 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(2765) Dinant || 1981 EY || 4 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
|(2766) Леэувенгоэк (Leeuwenhoek) || 1982 FE1 || 23 марта 1982 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2767) Такеноухи (Takenouchi) || 1967 UM || 30 октября 1967 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(2768) Горький (Gorky) || 1972 RX3 || 6 сентября 1972 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2769) Менделеев (Mendeleev) || 1976 GZ2 || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2770) Цвет (Tsvet) || 1977 SM1 || 19 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2771) Ползунов (Polzunov) || 1978 SP7 || 26 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2772) Дуган (Dugan) || 1979 XE || 14 декабря 1979 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2773) Брукс (Brooks) || 1981 JZ2 || 6 мая 1981 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(2774) Тенойоки (Tenojoki) || 1942 TJ || 3 октября 1942 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(2775) Одишоу (Odishaw) || 1953 TX2 || 14 октября 1953 || Бруклин || IAP
|-
|(2776) Байкал (Baikal) || 1976 SZ7 || 25 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2777) Шукшин (Shukshin) || 1979 SY11 || 24 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2778) Таншань (Tangshan) || 1979 XP || 14 декабря 1979 || Нанкин || -
|-
|(2779) Мэри (Mary) || 1981 CX || 6 февраля 1981 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(2780) Monnig || 1981 DO2 || 28 февраля 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(2781) Клецзек (Kleczek) || 1982 QH || 19 августа 1982 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(2782) Леонид (Leonidas) || 2605 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2783) Чернышевский (Chernyshevskij) || 1974 RA2 || 14 сентября 1974 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2784) Domeyko || 1975 GA || 15 апреля 1975 || Cerro El Roble || К. Торрес
|-
|(2785) Седов (Sedov) || 1978 QN2 || 31 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2786) Гриневия (Grinevia) || 1978 RR5 || 6 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2787) Товарищ (Tovarishch) || 1978 RC6 || 13 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2788) Andenne || 1981 EL || 1 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
|(2789) Foshan || 1956 XA || 6 декабря 1956 || Нанкин || -
|-
|(2790) Needham || 1965 UU1 || 19 октября 1965 || Нанкин || -
|-
|(2791) Парадайс (Paradise) || 1977 CA || 13 февраля 1977 || Паломар || Шелте Бас
|-
|(2792) Пономарёв (Ponomarev) || 1977 EY1 || 13 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2793) Валдай (Valdaj) || 1977 QV || 19 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2794) Кулик (Kulik) || 1978 PS3 || 8 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2795) Лепаж (Lepage) || 1979 YM || 16 декабря 1979 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, E. R. Netto
|-
|(2796) Крон (Kron) || 1980 EC || 13 марта 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2797) Тевкр (Teucer) || 1981 LK || 4 июня 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2798) Вергилий (Vergilius) || 2009 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2799) Юстус (Justus) || 3071 P-L || 25 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2800) Овидий (Ovidius) || 4585 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|}